Saint-Thurien – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Finistère.
 Saint-Thurien – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Górna Normandia, w departamencie Eure.